Warg (urgerm. *wargaz ‚Würger‘) bezeichnet:
 Wölfe in der Nordischen Mythologie
 fiktive Wölfe in Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Warge

Warg ist der Familienname folgender Personen:
 Cajsa Warg (1703–1769), schwedische Köchin und Kochbuchautorin 
 Fredrik Warg (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Hans Warg, deutscher Fußballspieler und -trainer
 Markus Warg (* 1965), deutscher Ökonom
 Oliver Warg (* 1963), deutscher Nordischer Kombinierer
 Per Gottfrid Svartholm Warg (* 1984), schwedischer IT-Experte und Mitbegründer des BitTorrent-Indizierers The Pirate Bay, siehe Gottfrid Svartholm

Siehe auch:
 Varg